Osiensi – abitanti di Osio Sopra
Osiensi – abitanti di Osio Sotto